2005 Голяма награда на Бразилия е 33-то за Голямата награда на Бразилия и седемнадесети кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 25 октомври 2005 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия